Гремислава Всеволодівна (після  — після ) — руська князівна, княгиня опольська. Представниця Волинської гілки дому Мономаховичів з династії Рюриковичів. Донька белзького князя Всеволода Олександровича від невідомої дружини. Дружина опольського князя Болеслава I. Бабуся опольського князя Володислава ІІ.

Імена 
 Гремислава Всеволодівна — в українській історіографії.
 Гремислава-Агнешка Всеволодівна — в українській історіографії. Ототожнюється із дружиною Болеслава І Опольського, яку в польських джерелах названо Агнешкою ().

Біографія 
Точний рік і місце народженя Гремислави невідомі. Український історик Л. Войтович вважав, що вона могла народитися після 1284 року в родині белзького князя Всеволода Олександровича.

М. Жук, посилаючись на Войтовича, твердила, що Гремислава була донькою белзького князя Всеволода Мстиславича та племінницею волинського князя Романа Мстиславича. О. Огуй так само вважав князівну донькою Всеволода Мстиславича.

Російський генеалог М. Баумгартен вважав, що Гремиславу видали заміж за опольського князя Болеслава I. Відповідно, вона була бабусею польського князя Володислава ІІ, який титулувався «господарем і дідичем Руської землі». Цю думку підтримував Л. Войтович. Натомість у польській історіографії дружину Болеслава I називають Агнешкою, панною невідомого походження.

Дата і місце смерті Гремислави невідомі. Л. Войтович припускає, що вона померла після 1302 року.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: невідома
 Чоловік: Болеслав І, князь опольський

Родовід

Примітки

Джерела 
 
 
 Жук, М. Специфіка україномовних грамот князя Володислава Опольського у світлі латинських документів його канцелярії  // Княжа доба: історія і культура. 2011. № 4.
 Огуй, О. Д. Опольський Владислав  // 
 Baumgarten, N. Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au XIII-е siècle // Orientalia Christiana. Т. ІX, № 35, Roma, 1927.

Посилання 
 Генеалогія П'ястів 
 Чудо в Турковичах 

Руські князівни
Мономаховичі
Опольські княгині